Lecythium är ett släkte av svampar. Lecythium ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lecythium